Die Auferstehung (Telemann), een oratorium van Georg Philipp Telemann
 Symfonie nr. 2 (Mahler), tweede symphonie van Mahler, die bijgenaamd is Die Auferstehung

Zie ook 
 Opstanding